Cornelius Jansenius (bisschop van Gent) (1510-1576), bisschop van Gent
 Cornelius Jansenius (bisschop van Ieper) (1585–1638), bisschop van Ieper, en grondlegger van het jansenisme